Toponímia:
 San Vicente de Alcántara, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 San Vicente de Arévalo, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 San Vicente de Arriaga, església d'estil gòtic-renaixentista de Vitòria, País Basc
 San Vicente de la Barquera, municipi de Cantàbria 
 San Vicente de la Cabeza, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Vicente del Palacio, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Vicente del Raspeig, vila i municipi valencià a la comarca de l'Alacantí 
 San Vicente de la Sonsierra, municipi de La Rioja a la comarca d'Haro 
 San Vicente del Valle, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Vicente Mártir
 El Real de San Vicente, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Puerto de San Vicente, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Sierra de San Vicente, comarca al nord-oest de la província de Toledo amb El Real de San Vicente com a cap comarcal
 Val de San Vicente, municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria 
 Hinojosa de San Vicente, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Volcà de San Vicente
 Biografies: Manuel Cantero de San Vicente (Madrid, 1804 - 1876), polític espanyol